Indonesië
 Toboali (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Selatan in de provincie Banka-Billiton
 Toboali (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bangka Selatan in de provincie Banka-Billiton